4-й розыгрыш Кубка мира по волейболу среди женщин прошёл с 10 по 20 ноября 1985 года в четырёх городах Японии с участием 8 национальных сборных команд. Обладателем Кубка второй раз подряд стала сборная Китая.

Команды-участницы 
 Япония — страна-организатор;
 Китай — олимпийский чемпион 1984 года;
 Перу — по итогам чемпионата мира 1982 (2-й призёр);
 СССР — чемпион Европы 1985;
 Южная Корея — по итогам азиатской квалификации;
 Куба — чемпион Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1985;
 Бразилия — чемпион Южной Америки 1985;
 Тунис — чемпион Африки 1985;

Система проведения 
8 команд-участниц розыгрыша Кубка мира провели однокруговой турнир, по результатам которого определены итоговые места.

Результаты 

 Саппоро
 10 ноября: Куба — Южная Корея 3:0 (15:4, 15:13, 15:11); СССР — Бразилия 3:1 (15:0, 15:10, 5:15, 15:12); Китай — Тунис 3:0 (15:0, 15:2, 15:1); Япония — Перу 3:0 (15:10, 15:5, 15:10).
 12 ноября: Китай — Южная Корея 3:0 (15:6, 15:11, 15:5); СССР — Перу 3:0 (15:12, 15:5, 15:6).
 Ивамидзава
 12 ноября: Япония — Тунис 3:0 (15:0, 15:5, 15:2); Куба — Бразилия 3:0 (15:6, 15:7, 15:6).
 Саппоро
 13 ноября: Япония — Южная Корея 3:1 (15:3, 5:15, 15:12, 19:17); Куба — СССР 3:0 (15:6, 15:13, 15:8); Перу — Тунис 3:0 (15:2, 15:2, 15:0); Китай — Бразилия 3:0 (15:6, 15:2, 15:10).

 Фукуока
 16 ноября: Китай — СССР 3:0 (16:14, 15:2, 15:4); Южная Корея — Тунис 3:0 (15:1, 15:3, 15:2); Куба — Перу 3:0 (15:11, 15:7, 15:7); Япония — Бразилия 3:0 (16:14, 15:13, 15:3).
 17 ноября: Китай — Куба 3:1 (16:14, 15:7, 5:15, 15:12); Бразилия — Тунис 3:0 (15:0, 15:4, 15:8); СССР — Япония 3:0 (15:12, 15:13, 15:11); Перу — Южная Корея 3:0 (15:7, 16:14, 15:4).

 Токио
 19 ноября: СССР — Тунис 3:0 (15:4, 15:0, 15:2); Бразилия — Южная Корея 3:2 (11:15, 15:4, 8:15, 15:9, 15:5); Китай — Перу 3:0 (15:7, 15:7, 15:10); Куба — Япония 3:0 (15:6, 15:4, 15:9).
 20 ноября: Китай — Япония 3:0 (15:8, 15:5, 15:6); СССР — Южная Корея 3:0 (15:9, 15:10, 15:13); Куба — Тунис 3:0 (15:1, 15:3, 15:1); Перу — Бразилия 3:2 (13:15, 15:13, 15:3, 14:16, 15:7).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Хоу Юйчжу, Ян Силань, Ян Сяоцзюнь, Лан Пин, Цзян Ин, Чжэн Мэйчжу, Лян Янь, Сюй Хуэйцзюань, Ли Яньцзюнь, Линь Гоцин, Инь Цинь, У Дань. Главный тренер — Дэн Жоцзэн.

 : Мирея Луис Эрнандес, Жозефина Капоте, Ласара Гонсалес, Нэнси Гонсалес, Жозефина О’Фаррилл, Норка Латамблет Додино, Инес Моллинет, Таня Ортис Кальво, Ана Луиса Оррутиньер, Мария Санта Мария, Аракели Серрано. Главный тренер — Эухенио Хорхе Лафита.

 : Елена Волкова, Светлана Сафронова, Валентина Огиенко, Елена Чебукина, Татьяна Шаповалова, Диана Качалова, Марина Кумыш, Татьяна Сидоренко, Ольга Кривошеева, Ирина Горбатюк, Елена Кундалева, Марина Кирьякова. Главный тренер — Владимир Паткин.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Лан Пин
 Лучшая нападающая:  Мирея Луис Эрнандес
 Лучшая блокирующая:  Габриэла Перес дель Солар
 Лучшая связующая:  Ян Силань
 Лучшая на подаче:  Синаэ Мицуо
 Лучшая на приёме:  Итико Сато

Символическая сборная 
  Лан Пин
  Ян Силань
  Чжэн Мэйчжу
  Мирея Луис
  Жозефина Капоте
  Диана Качалова

Ссылки и источники 
 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Кубок мира по волейболу
1985 год в волейболе
Ноябрь 1985 года
Спорт в Японии в 1985 году
Международные соревнования по волейболу в Японии